Матезиус (нем. Mathesius) — фамилия. 

Известные носители:

 Матезиус, Антон Юрьевич (1973—2019) — петербургский музыкант, баянист и перкуссионист, участник группы Billy’s Band. 
 Матезиус, Вилем (1882—1945) — чешский лингвист, основатель и первый президент Пражского лингвистического кружка.
 Матезиус, Иоанн (1504—1565) — немецкий проповедник.